Олга Николаевна може да се отнася за:

 Олга Николаевна (1822-1892), която е дъщеря на император Николай I
 Олга Николаевна (1895-1918), която е дъщеря на император Николай II
 Олга Николаевна (1868 - 1950), която е дъщеря на Николай Николаевич и съпруга на княз Константин Кантакузин